Skiskydningskonkurrencerne under vinter-OL 2010 afholdes i Whistler Olympic Park ved Whistler i Canada. Konkurrencerne blev afholdt mellem 13. og 26. februar 2010.

Medaljetabel

Eksterne henvisninger 

 
OL 2010